Földrajzi nevek
 Trezzo sull’Adda, település Milánó megyében, Lombardiában
 Trezzo Tinella, település Cuneo megyében Piemontban
 Trezzo, Dumenza város része, Varese megye, Lombardia